Czerski – osiedle typu miejskiego w Rosji, w Jakucji

Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Czerski – polski urzędnik staropolski
 Helen Czerski (ur. 1978) – brytyjska fizyczka, oceanografka i prezenterka telewizyjna polskiego pochodzenia
 Jan Czerski – polski geolog, paleontolog, przyrodnik
 Józef Czerski – żołnierz, oficer powstania listopadowego, działacz emigracyjny
 Stanisław Czerski – rzymskokatolicki duchowny
 Tadeusz Czerski – starosta dźwinogrodzki